The Six Wives of Henry VIII (album); muziekalbum van Rick Wakeman;
The Six Wives of Henry VIII – Live at Hampton Court Palace; idem, liveregistratie;
The Six Wives of Henry VIII (miniserie); een miniserie voor televisie.